Il singolare del torneo di tennis Namangan Women's Tournament 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Jasmina Tinjic che ha battuto in finale Ekaterina Byčkova 7-6(2), 2-6, 7-6(5).

Teste di serie 

 Ekaterina Byčkova (finale)
 Ksenia Palkina (secondo turno)
 Justyna Jegiołka (secondo turno)
 Jasmina Tinjic (campionessa)

 Tetjana Arefyeva (quarti di finale)
 Valentina Ivachnenko (quarti di finale)
 Dalila Jakupovič (secondo turno)
 Kateryna Kozlova (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Namangan Women's Tournament 2011